Ruibal ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo González-Ruibal, spanischer Archäologe
 Euloxio Ruibal (* 1945), spanischer Schriftsteller und Galerist 
 Javier Ruibal (* 1955), spanischer Musiker und Songwriter 
 José V. Ruibal, uruguayischer Politiker 
 Xesús Ferro Ruibal (* 1944), spanischer Theologe und Schriftsteller